Železniční nehoda ve Studénce může být:

 Železniční nehoda ve Studénce 1990, střet rychlíku se silničním válcem
 Železniční nehoda ve Studénce 2008, střet soupravy EC Comenius se zříceným mostem
 Železniční nehoda ve Studénce 2015, střet jednotky SC Pendolino s nákladním automobilem